ORP est un sigle pouvant désigner :

 en Suisse, l'Office régional de placement, l'aide aux personnes sans emploi ;
 en Pologne, abréviation de Okręt Rzeczypospolitej Polskiej, que l'on peut traduire en français par « Vaisseaux de la République de Pologne », sigle précédant le nom des navires de la Marine militaire polonaise ;
 en France, l'Observatoire des résidus de pesticides ;
 en Italie,  ;
 en chimie, l'abréviation anglaise pour potentiel d'oxydo-réduction ().

Sigle de 3 caractères